Lipie (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Kłobucki
 Lipie (powiat Bieszczadzki), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in het district Bieszczadzki
 Lipie (powiat Częstochowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in het district Częstochowski
 Lipie (powiat Gostyński), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Gostyński
 Lipie (powiat Grójecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Grójecki
 Lipie (powiat Inowrocławski), een dorp in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in het district Inowrocławski
 Lipie (powiat Kępiński), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Kępiński
 Lipie (powiat Kłobucki), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in het district Kłobucki
 Lipie (powiat Kutnowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Kutnowski
 Lipie (powiat Lubaczowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in het district Lubaczowski
 Lipie (powiat Myśliborski), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in het district Myśliborski
 Lipie (powiat Nowosądecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in het district Nowosądecki
 Lipie (powiat Pajęczański), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Pajęczański
 Lipie (powiat Radomszczański), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Radomszczański
 Lipie (powiat Rzeszowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in het district Rzeszowski
 Lipie (powiat Starachowicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Świętokrzyskie, in het district Starachowicki
 Lipie (powiat Świdwiński), een plaats in het Poolse district Świdwiński, woiwodschap West-Pommeren
 Lipie (powiat Tomaszowski), een plaats in het Poolse district Tomaszowski, woiwodschap Łódź
 Lipie (powiat Wałecki), een plaats in het Poolse district Wałecki, woiwodschap West-Pommeren
 Lipie (powiat Wieluński), een plaats in het Poolse district Wieluński, woiwodschap Łódź
 Lipie (powiat Włoszczowski), een plaats in het Poolse district Włoszczowski, woiwodschap Świętokrzyskie
 Lipie (powiat Wrzesiński), een plaats in het Poolse district Wieluński, woiwodschap Groot-Polen